Pagézy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1875-1946), général français ;
 Eugène Pagézy (1876-1939), officier français, frère du précédent ;
 Marc Pagézy (1917-1944), résistant français, fils du précédent ;
 Jules Pagézy (1802-1882), homme politique français.

Patronyme français